Иван Петрович Сафронов (январь 1907, дер. Мордовские Новосёлки, Тамбовская губерния — ?) — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
В 1927—1932 годы был на комсомольской работе в Ленинграде: инструктор, заведующий Клубом пионеров Московско-Нарвского районного комитета ВЛКСМ, инструктор, заведующий Ленинградским областным домом детского коммунистического воспитания, заместитель председателя Бюро юных пионеров Ленинградского городского комитета ВЛКСМ. В 1929 году вступил в ВКП(б).

В 1932—1933 годах учился на курсах по подготовке в аспиранты Ленинградского государственного института научной педагогики.

С 1933 года — на партийной работе: помощник начальника Политического отдела зерносовхоза «Магнитострой» по комсомолу (Сталинградский край), первый секретарь Мустаевского районного комитета ВКП(б) (Оренбургская область), первый секретарь Шарлыкского районного комитета ВКП(б) (Чкаловская область).

В 1939—1943 годах — секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации; с 1943 по 7 июля 1945 года — 2-й секретарь Чкаловского обкома ВКП(б).

С 27 июня 1945 по январь 1952 года — председатель Исполнительного комитета Чкаловского областного Совета, затем с января по сентябрь 1952 — инспектор ЦК ВКП(б).

С сентября 1952 по март 1958 года — председатель Исполнительного комитета Кировского областного Совета.

В 1958 г. — слушатель Курсов партийно-советских работников при ЦК КПСС.

Избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 2-го (от Чкаловской области, 1946—1950), 3-го (от Чкаловской области, 1950—1954) и 4-го (от Кировской области, 1954—1958) созывов.

Был делегатом XIX съезда КПСС.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 

Вторые секретари Оренбургского обкома КПСС
Председатели Оренбургского облисполкома
Председатели Кировского облисполкома
Делегаты XIX съезда КПСС
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС